Бернс, Дэвид ():
 Бернс, Дэвид (род. 1942) — американский психотерапевт и автор.
  (1902—1971) — американский бродвейский театральный актёр и киноактёр, певец.